Барков — російське прізвище. Жіноча форма — Баркова.

Відомі носії 
 Барков Дмитро Миколайович — російський театральний критик і перекладач.
 Барков Іван Семенович — російський поет і перекладач.
 Барков Лев Митрофанович — російський фізик.
 Барков Микола Федорович — Герой Радянського Союзу.
 Барков Михайло Іванович — Герой Радянського Союзу.
 Барков Олександр Олександрович — фінський хокеїст.
 Барков Олександр Сергійович — радянський географ і педагог.
 Барков Петро Вікторович — прапорщик ДПСУ, учасник російсько-української війни.
Іванов-Барков:

 Іванов-Барков Євген Олексійович — радянський режисер.